Atlanta kan syfta på:

 Atlanta – huvudstad i delstaten Georgia
 Atlanta, Kansas – en ort i Cowley County
 Atlanta (djur) – ett släkte av snäckor
 Atlanta (travhäst) – en amerikansk varmblodig travhäst
 Atlanta (TV-serie) – en amerikansk TV-serie 2016–